Molekulska formula -{C11H17NO}- se može odnositi na:

 3-Metoksi-4-metilamfetamin
 3-Metoksimetamfetamin
 Metoksifenamin
 Meksiletin
 Para-Etoksiamfetamin
 Para-Metoksi-N-metilamfetamin
 N-Metilefedrin
 N-Metilpseudoefedrin